HMAS Norman je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Norman (G49)
 HMAS Norman (M 48)

Norman